Kochanowice (plaats), plaats in Polen
 Kochanowice (gemeente), gemeente in Polen